Município de Bath pode referir-se a algum dos seguintes lugares nos Estados Unidos:

 Município de Bath (condado de Beaufort, Carolina do Norte), um município localizado no condado de Beaufort.
 Município de Bath (condado de Brown, Dacota do Sul), um município localizado no condado de Brown.
 Município de Bath (condado de Mason, Illinois), um município localizado no condado de Mason.
 Município de Bath (condado de Franklin, Indiana), um município localizado no condado de Franklin.
 Município de Bath (condado de Cerro Gordo, Iowa), um município localizado no condado de Cerro Gordo.
 Município de Bath (Michigan), um município localizado no condado de Clinton.
 Município de Bath (condado de Freeborn, Minnesota), um município localizado no condado de Freeborn.
 Município de Bath (condado de Allen, Ohio), um município localizado no condado de Allen.
 Município de Bath (condado de Greene, Ohio), um município localizado no condado de Greene.
 Município de Bath (condado de Summit, Ohio), um município localizado no condado de Summit.